Příjmení Krása nosí více významných osobností:

 Alois Krása (1828–1900), český novinář, vydavatel deníku Čas a politik
 Hans Krása (1899–1944), český skladatel, umučený v Osvětimi
 Josef Krása (1933–1985), český historik umění středověku a pedagog
 Marta Krásová (1901–1970), česká operní pěvkyně
 Miroslav Krása (* 1952), český hokejový brankář
 Radovan Krása (* 1971), český fotbalista
 Václav Krása (* 1951), český politik a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
 Václav Krása (1923–2003), československý basketbalista, vicemistr Evropy 1947 a účastník olympijských her 1948

Česká příjmení
Židovská příjmení